3001 (álbum de Rita Lee) — álbum da cantora brasileira Rita Lee, lançado em 2000
3001: The Final Odyssey — último dos quatro romances da série Odisseia no Espaço
3001 Michelangelo — asteroide da cintura principal, a 
NGC 3001 — galáxia espiral barrada localizada na direção da constelação de Antlia

Ver também 
 Quarto milénio d.C.

Desambiguações de números